Арзуня́н — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Арзунян Айрон Степанович — радянський інженер-винахідник.
 Арзунян Едвіг — російський публіцист, видавець.

Вірменські прізвища